Jméno a příjmení Arno Kraus nosí více osob:
 Arno Kraus (starší) – překladatel a spisovatel (1895–1975), otec Arno Krause ml.
 Arno Kraus (mladší) – básník, překladatel (1921–1982), syn Arno Krause st.
 Arnošt Kraus – germanista, univerzitní profesor (1859–1943)